Mitologia:
 Níobe (filla de Tàntal)
 Níobe (filla de Foroneu)
 Astronomia:
(71) Niobe, és un asteroide